ТХБ — многозначная аббревиатура:
 ТХБ — бумага термохимическая
 ТХБ — Театрально-художественное бюро
 ТХБ — тетрахлоразобензол
 ТХБ — тетрахлорбутанол
 ТХБ — Тольяттихимбанк
 ТХБ — трихлорбензол
 ТХБ — трихлорбифенил

См. также 
  — аббревиатура латиницей